Ильи́нка — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Входит в состав Ильинского сельского поселения, являясь его административным центром.

География 
Хутор расположен в 53 км (по дорогам) северо-восточнее города Белая Калитва (райцентр), через хутор протекает река Березовая.

Севернее проходит граница с Тарасовским районом области.

Улицы хутора

История 
Хутор Ильинка ранее назывался - хутор Греков, основан в 1763 году.

Смерч 2016 года 
14 мая 2016 года, через хутор прошел смерч, вызваший многочисленные повреждения. Повалены ограждения, 50 деревьев и 24 опоры ЛЭП, разрушены 103 крыши жилых домов (из 395ти), и повреждена техника.

Население

Известные люди 
В хуторе родился Вдовенко, Иван Тимофеевич — Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы: Ильинка Хутор

Населённые пункты Белокалитвинского района